François Roux peut désigner :

 François Roux (1951-), avocat français ;
 François Roux (1957-), écrivain français ;
 François Roux (1889-1969), homme politique français.